Fattore-g (in fisica atomica) – quantità adimensionale che caratterizza il momento magnetico e il rapporto giromagnetico di una particella
 Fattore g di Landé (in meccanica quantistica) – un particolare tipo di fattore-g dato dal rapporto tra il momento magnetico e il momento angolare orbitale di un sistema, quale ad esempio una particella elementare in un nucleo atomico
 Fattore g (in psicometria) – costrutto teorico dello studio dell'intelligenza umana consistente in una capacità generale di risolvere problemi.